Helsingborgs Idrottsförening je švédský fotbalový klub z města Helsingborg. Založen byl roku 1907. Sedmkrát se stal mistrem Švédska (1929, 1930, 1933, 1934, 1941, 1999, 2011), pětkrát získal švédský pohár (1941, 1998, 2006, 2010, 2011). Do evropských pohárů vstoupil prvně v sezóně 1996/97 (do Poháru UEFA), do Ligy mistrů v ročníku 2000/01. Ke známým hráčům minulosti patří Henrik Larsson, který v klubu působil v letech 1992-1993 (odehrál 56 utkání, ve kterých vstřelil 50 branek).

Kompletní výsledky v evropských pohárech

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky klubu

Švédské fotbalové kluby
Sport v Helsingborgu
Fotbalové kluby založené v roce 1907